Spitfire je lahko:

 Supermarine Spitfire, britansko lovsko letalo druge svetovne vojne
 HMS Spitfire, ime več britanskih vojnih plovil
 Spitfire (pištola), sodobna britanska polavtomatska pištola